Rákosi Ferenc (1870-1950) színész, rendező
 Rákosi Ferenc (1921–2010) válogatott labdarúgó
 Rákosi Ferenc (1910–1987) olimpikon (1936) kézilabdázó
 Rákosi Ferenc (?) Ybl Miklós-díjas építész
 Rákosi Ferenc (1936) állami díjas villamosmérnök

Jegyzetek